Marie Sophie Elisabeth von der Pfalz (* 6. August 1666 auf Schloss Benrath in Düsseldorf; † 4. August 1699 in Lissabon) war durch Heirat Königin von Portugal.

Leben 
Marie Sophie wurde als Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz (1615–1690) aus dessen zweiter Ehe mit Elisabeth Amalie (1635–1709), Tochter des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt geboren. Marie Sophie erhielt eine umfassende nicht nur wissenschaftliche, sondern auch fundierte musikalische Ausbildung. Die religiöse Ausbildung der Prinzessin oblag einem Jesuiten.

Sie hatte sechzehn Geschwister, darunter die Kurfürsten von der Pfalz Johann Wilhelm und Karl III. Philipp, Eleonore Magdalena, die Ehefrau des römisch-deutschen Kaisers Leopold I., Franz Ludwig, Kurerzbischof von Trier, Ludwig Anton, Bischof von Worms, Alexander Sigismund, Bischof von Augsburg und Königin Maria Anna, die Ehefrau Karls II. von Spanien. Marie Sophie war eine Schwägerin Kaiser Leopolds I. In Ermangelung habsburgischer Prinzessinnen in jener Zeit nahmen die Neuburger Schwägerinnen die Rollen der Platzhalter ein, wenn es darum ging, den althergebrachten Verbindungen Habsburgs mit Spanien und Portugal neues Leben zu verleihen.

Sie heiratete per procurationem am 2. Juli 1687 in Heidelberg als dessen zweite Gemahlin König Peters II. von Portugal (1648–1706). Das geforderte Heiratsgut von 100.000 Gulden konnte Marie Sophies Vater nicht aufbringen; er gab die Angelegenheit in die Hände seines Sohnes. Die Stände von Pfalz-Neuburg verehrten der Braut anlässlich der Hochzeit 20.000 Gulden., einen Teil der Aussteuer übernahm die spanische Krone, einen weiteren die jülich-bergischen Landstände. Die umfangreichen Reisekosten Marie Sophies bestritt ihr Bruder Johann Wilhelm. Die eigentliche Trauung wurde am 30. August im Dom von Lissabon vollzogen.

Während ihrer Zeit als portugiesische Königin trat sie politisch eigentlich nur einmal in Erscheinung, als sie erfolglos gegen einen Beschluss vorging, der die Weigerung beinhaltete, ihren Bruder Ludwig Anton in Lissabon zu empfangen. Ludwig Anton hatte seine Schwester Maria Anna zu ihrer Vermählung nach Spanien begleitet und erhielt dabei eine Einladung seiner Schwester nach Lissabon. In Coimbra angekommen, erhielt er die Nachricht, dass er nicht in Lissabon empfangen werde, da Peter II. auch nicht zur Hochzeit Maria Annas in Madrid eingeladen worden war.

Sie starb am 4. August 1699 zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag “abends 6 Uhr” und wurde im Kloster São Vicente de Fora in Lissabon bestattet.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Marie Sophie folgende Kinder:
 Johann Franz (*/† 1688), Herzog von Bragança
 Johann V. (1689–1750), König von Portugal
⚭ 1708 Erzherzogin Maria Anna von Österreich (1683–1754)
 Franz Xaver (1691–1742), siebter Herzog von Beja
 Franziska Xaviera (*/† 1694)
 Anton Franz (1695–1757)
 Theresa Maria (1696–1704)
 Manuel Joseph (1697–1766), Graf von Ourem
 Franziska Josepha (1699–1756)

Siehe auch: Liste der Königinnen Portugals, Liste der Könige Portugals, Geschichte Portugals, Zeittafel der Geschichte Portugals.

Vorfahren

Literatur 
 Heinrich August Pierer: Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart, Band 10, 1860, S. 878
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste , J. f. Gleditsch, 1847, S. 23 Digitalisat

Weblinks 
 http://www.pfalzneuburg.de/wp-content/uploads/2010/03/MariaSophia.pdf

Einzelnachweise 

Königin (Portugal)
Prinz (Kurpfalz)
Wittelsbacher (Jüngere Linie Pfalz-Neuburg)
⚭Marie Sophie #Pfalz
Geboren 1666
Gestorben 1699
Frau